

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 4
 Wojcieszyce – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. karkonoskim, w gminie Stara Kamienica 
 Wojcieszyce – wieś w woj. lubuskim, w pow. gorzowskim, w gminie Kłodawa 
 Wojcieszyce – osada leśna w woj. lubuskim, w pow. gorzowskim, w gminie Kłodawa 
 Wojcieszyce – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. sandomierskim, w gminie Łoniów

Zobacz też 
 Stare Wojcieszyce, Nowe Wojcieszyce